Un temple de Brahma est un lieu sacré dédié au dieu hindou Brahmā.
Il en existe quelques-uns, notamment en Inde, tels que :
 
 Temple de Brahma (Khajurâho)

Voir aussi

Articles connexes 
 Architecture des temples hindouistes

Temple hindouiste